Ренасимијенто има више значења:

 Ренасимијенто, Танта (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ренасимијенто (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ренасимијенто (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ренасимијенто (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ренасимијенто (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ренасимијенто (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику